Rudolf Aeschbacher ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Aeschbacher, Geburtsname von Rudolf am Bach (1919–2004), Schweizer Pianist und Musikpädagoge
 Rudolf Aeschbacher (* 1941), Schweizer Politiker (EVP), siehe Ruedi Aeschbacher